Miejscowości w Polsce
 Rudawka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza
 Rudawka – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Płaska
 Rudawka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Rudawka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Janów

 Cieki wodne
 Rudawka – potok, dopływ Stupnicy
 Rudawka – potok, dopływ Świsłoczy
 Rudawka – potok, dopływ Wapienicy
 Rudawka – struga, dopływ Granicznej Wody
 Rudawka – struga, dopływ Rudnicy
 Rudawka – struga, dopływ Gremzdówki (Jezioro Głuche)
 Rudawka – odcinek rzeki Rudawa od ujścia Szklarki do ujścia Krzeszówki
 Rudawka – skanalizowana rzeka w Warszawie, dopływ Wisły
 Rudawka – rzeka w Augustowie

 Na Białorusi
 Rudawka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Suchopol
 Rudawka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim
 Rudawka – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Jatwieź, w rejonie świsłockim, w obwodzie grodzieńskim

 Inne
 Rudawka – rodzaj ssaka z podrodziny Pteropodinae w rodzinie rudawkowatych (Pteropodidae)

 Zobacz też
 rudawka nilowa
 rudawka wielka
 Rudawka Rymanowska
 Przejście graniczne Rudawka-Lesnaja
 inne hasła rozpoczynające się od Rudawka